Gustine ist der Name zweier Ortschaften in den Vereinigten Staaten:

 Gustine (Kalifornien), eine Ortschaft im Merced County im US-Bundesstaat Kalifornien
 Gustine (Texas), eine Ortschaft im Comanche County im US-Bundesstaat Texas

Gustine ist der Familienname folgender Personen:

 Amos Gustine (1789–1844), US-amerikanischer Politiker

Siehe auch:
 Gustin